|}
Die Bahnstrecke Sewastopol–Charkiw ist eine großteils zweigleisige, elektrifizierte Hauptbahn im Süden und Osten der Ukraine. Sie verläuft von Sewastopol im Südwesten der Krim in nördliche Richtung über Dschankoj, Fedoriwka, Saporischschja, Synelnykowe, Pawlohrad und Losowa nach Charkiw. Als Teil der Ukrainischen Bahnen (Ukrsalisnyzja) wird die Strecke durch die Prydniprowska Salisnyzja bzw. ab Losowa durch die Piwdenna Salisnyzja bedient. Die auf der Krim gelegenen Teile unterstehen seit der Annexion der Krim 2014 durch Russland einer eigenen Verwaltung. Der Bahnverkehr zwischen dem Festland und der Krim ist seitdem stark eingeschränkt.

Geschichte 
Die Strecke wurde zunächst zwischen Charkiw und Losowa im Jahr 1869 durch die Kursk-Charkow-Asow-Eisenbahn  eröffnet.
1871 bekam die Losowo-Sewastopol-Eisenbahn (russisch Общество Лозово-Севастопольской железной дороги) die Konzession zum Bau der Strecke von Losowa bis Sewastopol und erbaute die Strecke zwischen 1872 und 1875. Folgende Strecken wurden dabei in Etappen eröffnet:
 15. November 1873 Losowa–Saporischschja (damals Alexandrowsk)
 23. Juli 1874 Saporischschja–Melitopol
 14. Oktober 1874 Melitopol–Dschankoj–Simferopol
 15. September 1875 Simferopol–Sewastopol
 1876 Zweigbahn nach Henitschesk

1896 wurde die Losowo-Sewastopol-Eisenbahn mit der Kursk-Charkow-Asow-Bahn und der Donezker Steinkohle-Eisenbahn zur Kursk-Charkow-Sewastopol-Eisenbahn fusioniert, 1907 erfolgte eine weitere Zusammenlegung mit der Charkow-Nikolajew-Eisenbahn wodurch die Russischen Südbahnen entstanden.

Die Zweigbahn nach Jewpatorija wurde aus strategischen Gründen während des Ersten Weltkrieges 1915 in nur 4 Monaten erbaut.

Betrieb 
Die Strecke war ursprünglich die wichtigste Eisenbahnverbindung aus der Ostukraine auf die Krim. Seit deren Annexion durch Russland (2014) ist der Bahnverkehr stark eingeschränkt, zeitweise ruht der Verkehr komplett.

Galerie

Weblinks 
 Informationen zur Losowo-Sewastopol-Eisenbahn
 Informationen zur Entwicklung der Russischen Südbahnen
 Fotos der Bahnstrecke zwischen Dschankoj und Sewastopol
 Fotos der Bahnstrecke zwischen Fedoriwka und Dschankoj
 Fotos der Bahnstrecke zwischen Saporischschja und Fedoriwka
 Fotos der Bahnstrecke zwischen Synelnykowe und Saporischschja
 Fotos der Bahnstrecke zwischen Pawlohrad und Synelnykowe
 Fotos der Bahnstrecke zwischen KM 940 (Losowa) und Pawlohrad
 Fotos der Bahnstrecke zwischen Losowa und Merefa
 Fotos der Bahnstrecke zwischen Merefa und Charkiw

Bahnstrecke in der Ukraine